Tyfus (z řeckého tyfos – mlha) v přeneseném slova smyslu znamená zakalené vědomí.

V medicíně označuje nemoci:
 břišní tyfus
 skvrnitý tyfus
 návratný tyfus
 tyfová horečka
 tyf drůbeže

Externí odkazy